I-22 bezeichnet die folgenden Flugzeugmuster:
 Lawotschkin-Gorbunow-Gudkow I-22, ein sowjetisches Jagdflugzeug, siehe Lawotschkin LaGG-3
 PZL I-22 Iryda, einen polnischen Strahltrainer

Sonstiges:
 Interstate 22, US-amerikanischer Interstate-Highway